Змагання з плавання на відкритій воді на дистанції 5 км серед жінок на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2022 відбулися 27 червня 2022 року.

Результати 
Заплив розпочався о 12:00 за місцевим часом.

Примітки 

5 км (жінки)